Morning Glory peut faire référence à :

Toponyme 
 Morning Glory, census-designated place américaine située au Texas ;
 Morning Glory Pool, une source chaude située dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis.

Botanique 
 Ipomoea tricolor, une plante grimpante proche du volubilis, également appelée morning glory.

Cinéma 
 Morning Glory, un film de Lowell Sherman sorti en 1933 ;
 Morning Glory, un film de Steven Hilliard Stern sorti en 1993 ;
 Morning Glory, un film de Roger Michell sorti en 2010.

Musique 
 Morning Glory, un titre de jazz en enregistré par l'orchestre de Duke Ellington le  (mettant en vedette Rex Stewart au cornet) ;
 Morning Glory, une chanson de Tim Buckley enregistrée sur l'album Goodbye and Hello en 1967 ;
 Morning Glory, une chanson du groupe Oasis sorti en 1995 ;
 (What's the Story) Morning Glory?, le deuxième album du groupe de rock anglais Oasis ;
 Morning Glory, groupe de punk américain.

Divers 
 Morning glory cloud, un phénomène météorologique rare ;
 , une expression anglophone désignant l'érection matinale ;
 Morning Glory, une chronique de Laurent Macabiès et d'Antoine Hanlet dans l'émission de télévision Quotidien.

Homonymie de titre